CD3:

 Mini-CD (CD3) — компакт-диск диаметром 3 дюйма.
 CD3 — белок, мультипротеиновый комплекс на поверхности Т-лимфоцитов.
 CD-3 — цветное проявляющее вещество, используемое в фотографии для обработки цветных фотобумаг и слайдов.